Amarildo Belisha, Albanees voetballer geboren in 1981
 Amarildo Zela, Albanees voetballer geboren in 1972
 Amarildo Souza do Amaral, Braziliaans voetballer geboren in 1964
 Amarildo de Jesus Santos, Braziliaans voetballer geboren in 1986
 Amarildo Tavares da Silveira, Braziliaans voetballer geboren in 1940
 Amarildo Almeida, sprinter uit Guinee-Bissau geboren in 1976